Hall of Fame Open 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2019 z cyklu Hall of Fame Open rozgrywany w dniach 15–21 lipca 2019 roku w Newport na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 652 245 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Stanach Zjednoczonych